A Pat, a kutya (eredeti cím: Pat the Dog) belga gyerek animációs sorozat, alkotója Patrick Ermosilla. A sorozat Sylvain Seynhaeve által készített egy mobil játékon alapján. A sorozat Pat, a kutya kalandjait meséli el amikor  próbálja megmenteni tulajdonosát, Lolát a bajoktól. Belgiumban 2017. április 3-án debütált a La Trois csatornán. Magyarországon, pedig 2017. augusztus 26-án debütált volna a Boomerangon, de elhalasztották december 2-ára.

Ismertető

Magyar változat 
A szinkront a Boomerang megbízásából a SDI Media Hungary készítette.

Magyar szöveg: Szemere Laura

Hangmérnök és vágó: Hollósi Péter

Gyártásvezető: Németh Tamás

Szinkronrendező: Kiss Lajos

Bemondó: Zahorán Adrienne

Magyar hangok

Epizódok

1. évad (2017-2018)

Jegyzetek 

2017-ben bemutatott belga televíziós sorozatok
Belga animációs sorozatok